Mitchell County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mitchell County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 77000542
 Mitchell County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 77000591
 Mitchell County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001736